Schotse Hooglanden, een streek die ligt in Schotland
Highlands (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
Highlands (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
Highlands (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas